La Maison des mutants est la douzième histoire de la série Les Krostons de Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis en album en 1979.

Univers

Synopsis 
Alors qu'ils vivent abrités dans un bidon vide sur un terrain vague, les Krostons se retrouvent jetés avec leur abri dans le parc d'une maison abandonnée, la « maison du docteur », qui a la réputation d'être hantée. La nuit, alors que ses compagnons sont coincés dans le bidon, l'un des Krostons voit passer dans le parc le mystérieux « homme en noir ». Le bison ayant disparu, il entre alors dans la maison à la recherche de ses compagnons. Il y découvre les vrais habitants de la maison.

Personnages 
Les Krostons
L'épicier Lephébure et sa femme Alphonsine
Des rats évolués

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Histoire des Krostons
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1977
Album de bande dessinée sorti en 1979
Album Dupuis